C10H13N5O3 – formula molecolare della cordicepina
C10H13N5O3 – formula molecolare della deossiadenosina

Formule molecolari